— японский политик, мэр города Нагасаки с 2007 года.

Биография 
Тауэ получил юридическое образование в Университете Кюсю.

В 1980 году он начал работать в правительстве города Нагасаки. В 2002 году Тауэ стал замглавы отдела по туризму, а в 2004 году он возглавил отдел статистики.

В единый день местных выборов 22 апреля 2007 года Тауэ был избран мэром Нагасаки, что произошло спустя несколько дней после убийства предыдущего главы города Иттё Ито. Тауэ переизбирался на выборах 2011 и 2015 годов.

В 2007 году, уже после избрания, Тауэ раскритиковал министра обороны страны Фумио Кюму за его слова об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки 1945 года.

Кроме того, Тауэ является вице-президентом организации «Мэры за мир».

Примечания

Ссылки 
 Профиль Томихисы Тауэ на сайте CityMayors

Мэры Нагасаки